Ионеско () — фамилия.
 Ионеско, Ева (род. 1965) — французская киноактриса и режиссёр.
 Ионеско, Эжен (1909—1994) — французский драматург румынского происхождения, один из основоположников театра абсурда.

См. также